Григо́рий Гуре́вич: Гуревич, Григорий Израилевич (1905—1978) — заслуженный артист РСФСР (1941), заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).
 Гуревич, Григорий Маркович (1898—1969) — советский хирург.
 Гуревич, Григорий Наумович (1907—1993) — советский генерал-майор.
 Гуревич, Григорий Семёнович (род. 1953) — советский и российский геолог; президент «Нобель Ойл».
 Гуревич, Григорий (Григур) — советский артист эстрады, мим.